Дилата́ція, дилятація (від  — «розширення, розтягнення») — багатозначний термін.

 Дилатація — в медицині — збільшення або розширення будь-якого порожнистого органа (наприклад, кровоносної судини) або порожнини:
 Вазодилатація
 Дилатація камер серця
 Дилатація і кюретаж
 Балонна дилатація (стравоходу, слухового каналу)
 Дилатація — в геології — розширення гірських порід, збільшення їх пустотного простору — пористості і розущільнення.
 Дилатація — в математичній морфології — множина всіх переміщень z, при яких множини B і A збігаються щонайменше в одному елементі.
 Дилатація — створення температурних швів у фальшборті судна, передбачених при будівництві, щоб уникнути розрив фальшборту від вигинання корпусу.

Примітки

Див. також 
 Дилатометр
 Дилатометрія
 Дилатаційна кардіоміопатія

Література 
  (С.?)

Медична термінологія